osadnik – jeden z osadników, mieszkańców innego regionu kraju, innego kraju (lub kontynentu) zakładających osady (lub miasta na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych, nazywanych także kolonistami; także jedna z postaci występujących w wielu strategicznych grach komputerowych, 
 osadnik – część niektórych kwiatostanów, 
 osadniki – owady z rzędu motyli, m.in. osadnik egeria
 osadnik (odstojnik) – zbiornik do oczyszczania zanieczyszczonej wody lub ścieków, szczególny rodzaj to osadnik Imhoffa
 osadnik polowy – wyrobisko w pokładzie węgla do oczyszczania wody podsadzkowej,
 Osadnicy – powieść przygodowa amerykańskiego pisarza Jamesa Olivera Curwooda,
 Osadnicy z Catanu – wieloosobowa gra planszowa (Die Siedler von Catan),
 Osadniki Sodowe Solvay – tereny poprzemysłowe w Krakowie
 Osadniki